Entführt steht für:
 Entführt (Robert Louis Stevenson) (1886), ein Roman von Robert Louis Stevenson
 Entführt (1971), ein Film von Delbert Mann
 Entführt (1985), Film von Gianfranco Albano
 Entführt (2009), ein Fernsehfilm von Matti Geschonneck
 Hostage – Entführt (2005), ein Film von Florent Emilio Siri
 Der Usedom-Krimi: Entführt, Fernsehfilm aus der Kriminalfilmreihe Der Usedom-Krimi (2021)